Toscani – plurale di toscano, persone o cose attinenti alla Toscana

Persone 
 Algiso Toscani (1920-2010) – partigiano, allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Fedele Toscani (1909-1983) – fotoreporter e fotografo italiano
 Giovanni Toscani, noto anche come Maestro della Crocifissione Grig (1372-1430)  – pittore italiano
 Giovanni Alvise Toscani (...-1478) – giurista, umanista e poeta italiano
 Marirosa Toscani Ballo (1931) – fotografa italiana
 Italo Toscani (1955) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Oliviero Toscani (1942) – fotografo e politico italiano
 Piero Toscani (1904-1940) – pugile italiano dei pesi medi

Altro
 Maledetti toscani – saggio di Curzio Malaparte

Pagine correlate
 Toscano